Biegi narciarskie na Zimowej Uniwersjadzie 2013 odbył się w dniach 12 – 21 grudnia 2013. Zawodnicy rywalizowali w jedenastu konkurencjach – pięciu męskich, pięciu żeńskich i w jednej sprinterskiej sztafecie mieszanej.

Zestawienie medalistów

Kobiety

Mężczyźni

Konkurencje mieszane

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Kobiety

Sprint stylem klasycznym

Bieg łączony na 10 km

Bieg na 5 km stylem dowolnym

Bieg na 15 km stylem klasycznym

Sztafeta 3 × 5 km

Mężczyźni

Sprint stylem klasycznym

Bieg łączony na 15 km

Bieg na 10 km stylem dowolnym

Bieg na 30 km stylem klasycznym

Sztafeta 4 × 10 km

Konkurencje mieszane

Sprint drużynowy techniką dowolną

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biegi narciarskie na Zimowej Uniwersjadzie 2013